Corinne Jorry (1943-), est une costumière et chef costumière française pour le cinéma.
 Pierre du Faure de Sain-Jorry (1540-1600), est un juriste français.
 Sébastien-Louis-Gabriel Jorry (1772-1857), est un militaire et un militant révolutionnaire français.

Lien externe 
 
Patronyme français